Алинда — античный город в Карии, исторической области в Малой Азии.
 (887) Алинда — околоземный астероид из группы Амура (III).

См. также 
 Семейство Алинды — это небольшая группа астероидов, расположенная в главном поясе.